

Patronymie 
 Adolf Hoffmeister (1902-1973) est un peintre, caricaturiste, illustrateur, décorateur de théâtre, écrivain, dramaturge, traducteur, commentateur radio, enseignant, critique, ambassadeur et voyageur tchèque ; 
 Cuno Hoffmeister (1892-1968) est un astronome allemand ; 
 Edmund Hoffmeister (1893-1951) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Florian Hoffmeister (1970-), directeur de la photographie allemand ; 
 Franz Anton Hoffmeister (1754-1812) est un compositeur allemand ; 
 Gunhild Hoffmeister (1944- ) est une athlète est-allemande ; 
 Karel Hoffmeister (1868–1952) est un pianiste et musicologue tchèque.

Divers
 Quatuor Hoffmeister est un quatuor à cordes de Mozart.

Homonymie de patronyme